Big Rock Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Big Rock Lake (Becker County, Minnesota)
 Big Rock Lake (Clearwater County, Minnesota)
 Big Rock Lake (New York)
 Big Rock Lake (Oregon)